Soyuz sau Soiuz (în , cu sensul de uniune, asociație, alianță) se poate referi la:

 Programul Soiuz
 Soiuz (rachetă)
 Soiuz (navă spațială)

 Soiuz (facțiune)

 o echipă de supereroi ruși de la DC Comics

Nave spațiale Soiuz 
Unele construite, altele rămase în stadiul de planificare  

 Soiuz-A 7K-9K-11K  (1963)
 Soiuz 7K 
 Soiuz 9K  
 Soiuz 11K  
 Soiuz 7K-OK (1967–1970)
 Soiuz 7K-L1 Zond (1967–1970)
 Soiuz 7K-L3 LOK (1971–1972)
 Soiuz 7K-OKS (1971)
 Soiuz 7K-T   (1973–1981)
 Soiuz 7K-T/A9 (1974–1978)
 7K-MF6 (1976)
 Soiuz 7K-TM (1974–1976)
 Soiuz-T (1976–1986)
 Soiuz-TM (1986–2003)
 Soiuz-TMA (2003–2012)
 Soiuz-ACTS (2006)
 Soiuz-TMA-M (2010–2016)
 Soiuz MS (din 2016)
 Nave spațiale Soiuz militare (P, PPK, R, 7K-VI Zvezda și OIS)
 Soiuz P   (1962)
 Soiuz R   (1962)
 Soiuz 7K-TK (1966)
 Soiuz PPK   (1964)
 Soiuz 7K-VI Zvezda  (1964) 
 Soiuz OIS (1967)
 Soiuz OB-VI   (1967)
 Soiuz 7K-S   (1974)
 Soiuz 7K-ST   (1974)

Misiuni spațiale

Sovietice

 1967–1971: Soiuz 1, Soiuz 3 - Soiuz 11 
 1973–1980: Soiuz 12 - Soiuz 18, Soiuz 18a, Soiuz 19, Soiuz 21 - Soiuz 36, Soiuz T-2, Soiuz 37, Soiuz 38
 1980–1986: Soiuz T-3, Soiuz T-4, Soiuz 39, Soiuz 40, Soiuz T-5, Soiuz T-6, Soiuz T-7, Soiuz T-8, Soiuz T-9, Soiuz T-10-1, Soiuz T-10 - Soiuz T-15
 1987–1991: Soiuz TM-2 - Soiuz TM-13

Rusești

 martie 1992 – aprilie 2002: Soiuz TM-13 - Soiuz TM-34
 octombrie 2002 – iunie 2010: Soiuz TMA-1 - Soiuz TMA-19
 octombrie 2010 – martie 2016: Soiuz TMA-01M - Soyuz TMA-20M 
 iulie 2016 - prezent: Soiuz MS-01 - Soiuz MS-12
 Planificate (2019 - 2020) Soiuz MS-13 - Soiuz MS-17